Single numer jeden w roku 1999 (USA)
 Single numer jeden w roku 1999 (Japonia)

Zobacz też